Moos ist eine Katastralgemeinde und Ortschaft in der Gemeinde Sankt Peter im Sulmtal. Die Ortschaft hat  Einwohner (Stand ) und die Katastralgemeinde eine Gesamtfläche von 3,04 km².

Geografie 

Moos liegt 377 Meter über den Meeresspiegel. Durch Moos fließt der Stullneggbach.

Klima 
Moos hat das Ozeanklima. Die höchste Durchschnittstemperatur beträgt 25 °C.

Wirtschaft und Infrastruktur 

Es gibt eine Tankstelle und ein Gasthaus (bekannt als „Moos Café“ oder „Moosstüberl“).

Außerdem befindet sich in Moos ein Motorradgeschäft namens „Styrian Motorcycle“ (Kurzbezeichnung SMC). SMC befasst sich mit den Motorrädern der Marke Indian & Victory Motorcycles USA. Des Weiteren werden bei Styrian Motorcycle Custombikes und Customteile auf Kundenwunsch angefertigt.

Einzelnachweise 

Sankt Peter im Sulmtal
Ort im Bezirk Deutschlandsberg